Санжар Турсунов:
 Турсунов, Санжар Атхамович (род. 1986) — узбекский и российский футболист.
 Турсунов, Санжар Шакирджанович (род. 1998) — узбекский боксёр-любитель.